Dana Island kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Ndana, ö, Nusa Tenggara Timur,

Storbritannien 

 Island of Danna, ö, Skottland, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar